Про A 2014/2015 () — 93-й розыгрыш чемпионата Франции по баскетболу, 28-й под эгидой Национальной баскетбольной лиги и 22-й под названием «Про A».

В конце регулярного сезона восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Победитель плей-офф станет чемпионом Франции.

Последние две команды регулярного сезона отправятся в Про B.

Участники

Расширение до 18 команд 
После неудачной попытки в прошлом сезоне НБЛ снова приняла решение наградить две команды Про B «уайлд-кард» для сезона 2014/2015. Таким образом, состав участников Про A пополнили «Шампань Шалон-Реймс» и «Руан». 8 июня 2014 года две команды получили официальные приглашения для участия в элитном дивизионе французского баскетбола. Выбор «Руана» оказался спорным, так как команда из департамента Приморская Сена заняла 14-е место в Про B.

Участники сезона 2014/2015 

Участниками сезона 2014/2015 стали четырнадцать лучших команд Про A 2013/2014, лучшая команда регулярного чемпионата и победитель плей-офф Про B 2013/2014, а также две команды, приглашённые НБЛ для участия в сезоне.

Отставки тренеров

Перед началом сезона

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты

Лидеры регулярного сезона по турам

Изменение положения команд в регулярном сезоне по турам

Плей-офф

Сетка

Матч всех звёзд

Индивидуальные награды

Лучшие игроки недели

Лучшие игроки месяца

Клубы, участвующие в европейских клубных турнирах

В сезоне 2014/2015

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт НБЛ

2015 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
2014/2015
Спорт во Франции в 2014 году
Спорт во Франции в 2015 году